Сезон 1925/26 — 16-й сезон в истории «Винер Аматёр», а также 15-й сезон подряд, который клуб провёл в высшем дивизионе австрийского футбола. По итогам сезона клуб во второй раз в своей истории выиграл «золотой дубль», став двукратным чемпионом Австрии и четырёхкратным обладателем Кубка Австрии.

Чемпионат Австрии в этом сезоне официально назывался Первая лига Вены.

Состав команды

Чемпионат Австрии

Турнирная таблица

Матчи 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Кубок Австрии 

Время начала матчей: центральноевропейское (MEZ)

Товарищеские матчи

Матчи комбинированной команды

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
Austria Wien Archiv — Die Online Statistik
Чемпионат Австрии 1925/26 на сайте AustriaSoccer.at
Кубок Австрии 1925/26 на сайте AustriaSoccer.at

1925/1926
Винер Аматёр